|-
| 191301 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191302 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191303 - ||  || 5 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191304 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191305 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191306 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191307 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191308 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191309 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191310 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191311 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191312 - ||  || 29 aprilie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191313 - ||  || 29 aprilie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191314 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191315 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191316 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191317 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 191318 - ||  || 25 aprilie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 191319 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191320 - ||  || 4 mai 2003 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 191321 - ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191322 - || 2003 KJ || 20 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191323 || 2003 KN || 22 mai 2003 || Wrightwood || 
|-
| 191324 - ||  || 23 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 191325 - ||  || 3 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191326 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191327 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191328 - ||  || 21 iulie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191329 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 191330 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191331 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191332 - ||  || 1 august 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191333 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 191334 - ||  || 19 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 191335 - ||  || 20 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 191336 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191337 - ||  || 21 august 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191338 - ||  || 22 august 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191339 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191340 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191341 - ||  || 24 august 2003 || Piszkéstető || 
|-
| 191342 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191343 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191344 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191345 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191346 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191347 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191348 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191349 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191350 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191351 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191352 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191353 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191354 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191355 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191356 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191357 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191358 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191359 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191360 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191361 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191362 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191363 - ||  || 28 august 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191364 - ||  || 28 august 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191365 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191366 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191367 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191368 - ||  || 3 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191369 - ||  || 3 septembrie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 191370 - ||  || 4 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191371 - ||  || 4 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 191372 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191373 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191374 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191375 - ||  || 3 septembrie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191376 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191377 - || 2003 SQ || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191378 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191379 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191380 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191381 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 191382 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191383 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191384 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191385 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191386 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191387 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191388 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191389 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191390 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191391 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191392 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191393 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191394 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191395 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191396 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 191397 - ||  || 17 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191398 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191399 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 191400 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-